Plaats in Indonesië
 Klesem (Kandangserang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Klesem (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java